Bacelarella conjugans est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Côte d'Ivoire.

Publication originale 
 Szüts & Jocqué, 2001 : New species in the genus Bacelarella (Araneae, Salticidae) from Côte d'Ivoire. Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences zoologiques, , .

Liens externes

Notes et références 

Salticidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Côte d'Ivoire